Sant Andreu (katal.) – Święty Andrzej
 Sant Andreu – jedna z dziesięciu dzielnic (dystryktów) Barcelony
 Sant Andreu de Palomar – obszar w Barcelonie, część dzielnicy Sant Andreu
 Sant Andreu – stacja metra w Barcelonie
 Sant Andreu Salou– hiszpańska gmina w Katalonii, w prowincji Girona, w comarce Gironès.
 Sant Andreu de Llavaneres – hiszpańska gmina w Katalonii, w prowincji Barcelona, w comarce Maresme
 Sant Andreu de Castellbò – hiszpańska miejscowość w Katalonii, w prowincji Lleida, w comarce Alt Urgell, w gminie Montferrer i Castellbò.
 Sant Andreu de la Barca – hiszpańska gmina w Katalonii, w prowincji Barcelona,

Zobacz też 
 Saint Andrew, San Andreas, San Andrés, Saint-André